Смолёвка точечная () — вид, относящийся к роду смолевок из семейства долгоносиков.

Переднеспинка с острыми углами и двувыемчатым основанием; точки бороздок надкрыльях равномерно мелкие; длина тела 5—7 мм. Личинки развиваются на стволах деревьев, преимущественно на молодых или ослабленных деревьях; жуки в процессе питания прокалывают кору, на месте укола остаётся блестящая точка застывшей смолы (отсюда русское название жука).

Распространена повсеместно в Европе, Сибири, Северной Африке, завезена на Мадейру.

Примечания 

Molytinae
Животные, описанные в 1817 году
Насекомые Евразии
Насекомые Африки